Ел Мартирио има више значења:

 Ел Мартирио (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Мартирио (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мартирио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мартирио, Километро 75 (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику